Red Snapper (читается как Рэд Снэпэ) — британский инструментальный музыкальный коллектив из Лондона, образованный в 1993 году Али Френдом, Ричардом Тейром и Дэвидом Айерсом, к которым на разных записях и выступлениях присоединяются приглашённые музыканты. По словам музыкального журналиста Джейсона Анкени (Allmusic) «это британское эйсид-джазовое трио замечательно своим пионерством в синтезе акустических инструментов с электронной текстурой».

История 
Изначально записи Red Snapper выходили на лейблах «Matador» и «Warp Records», сейчас коллектив сотрудничает с Lo Recordings.

В начале 2002 года группа объявила о своём распаде. Несколько лет участники занимались сольными проектами и сотрудничали с другими коллективами и музыкантами.

В 2007 группа собралась вновь. В августе был сыгран большой концерт на «Big Chill 2007». Группа записала мини-альбом «Pale Blue Dot», который вышел на британском лейбле «Lo Recordings» 27 октября 2008 года.

Новый полноформатный альбом Key вышел в 2011 году.

Red Snapper — частые гости в России. В 2008—2010 гг. они дали несколько концертов в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

В английском языке термин «Red snapper» обозначает вид рыб Lutjanus campechanus из отряда окунеобразных. Кроме того существует сленговое значение этого термина.

Состав 
 Али Френд () — контрабас
 Ричард Тэйр () — барабаны
 Дэвид Айерс () — гитара

Дискография

Альбомы 
 Prince Blimey (1996, Warp Records)
 Making Bones (1998, Warp Records)
 Our Aim Is To Satisfy (2000, Warp Records)
 Red Snapper (2003, Lo Recordings)
 Redone (2003, Lo Recordings) — сборник ремиксов
 Key (2011, V2 Benelux)
 Hyena (2014, Lo Recordings)
 Everybody Is Somebody (2022, Lo Recordings)

Синглы и мини-альбомы 
 Snapper EP (1994, Flaw Recordings)
 The Swank EP (1994, Flaw Recordings)
 Hot Flush (Flaw Recordings, 1995)
 Loopascoopa (1996, Warp Records)
 Mooking (1996, Warp Records)
 Bogeyman (1998, Warp Records)
 Image of You (1998, Warp Records)
 The Sleepless (1998, Warp Records)
 Some Kind of Kink (2000, Warp Records)
 A Pale Blue Dot (2008, Lo Recordings)
 Chris Smith EP (2009, Lo Recordings)

Компиляции и сборники ремиксов 
 Reeled And Skinned (1995, Warp Records)
 It's All Good (2002, Keep Diggin)

Примечания

Ссылки 
 Red Snapper Official — официальный сайт группы
 Red Snapper на сайте лейбла Matador
 
 Red Snapper — на сайте «Звуки. Ру»
 Интервью с Ричардом Тэйром из Red Snapper на "Сове"

Электронные музыкальные коллективы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году
Джазовые коллективы Великобритании